Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Mailly » :
 Infanterie
 Le régiment de Mailly (1704-1708) 
 Le régiment de Mailly (1717-1735)

 Cavalerie
 Le régiment de Mailly dragons 

Homonymie d'unités militaires